Ten pierwszy raz (film 1983) − amerykański film komediowy w reżyserii Michaela Herza i Lloyda Kaufmana
 Ten pierwszy raz (film 1991) − amerykański melodramat w reżyserii Michaela Zinberga
 Ten pierwszy raz (film 1997) − amerykański film komediowy w reżyserii George'a Huanga
 Ten pierwszy raz (film 1999) − amerykańska komedia romantyczna w reżyserii Raja Gosnella